Gräbner oder Graebner ist der Name folgender Personen:
 Carole Caldwell Graebner (1943–2008), US-amerikanische Tennisspielerin

 Daniel Gräbner (* 1975), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent
 Dieter Gräbner (1939–2021), deutscher Journalist und Autor
 Julius Graebner (1858–1917), deutscher Architekt
 Friedrich Otto Gräbner (1848–1922), evangelischer Pfarrer
 Fritz Graebner (1877–1934), deutscher Ethnologe
 Johann Heinrich Gräbner (1705–1777), deutscher Cembalobauer
 Johann Heinrich Philipp Graebner (1819–1898), deutscher lutherischer Pfarrer
 Justus Gräbner (* 1946), deutscher Generalmajor und ehemaliger Befehlshaber des Wehrbereichskommandos IV „Süddeutschland“

 Paul Graebner (Karl Otto Robert Peter Paul Graebner; 1871–1933), deutscher Botaniker
 Ottokar Gräbner (1904–1972), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Steffen Gräbner (* 1957), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Werner Gräbner (* 1929), deutscher Radrennfahrer 

Gräbner steht außerdem für:
 Gräbner (Cembalobauer), ehemalige Familie von Cembalobauern

Siehe auch:
 Schilling & Graebner
 Grebner